Facultad de Química y Farmacia puede referirse a:

 La Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador.
 La Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.